Клонакилти (;  (Клохь-на-Кэльте)) — (малый) город в Ирландии, находится в графстве Корк (провинция Манстер). Город находится на южной части острова, на холмистой местности, и практически исключительно посвящён молочному животноводству. Известный бренд, изготовляемый из местного молока — Irish Yogurts.

В 1999 году город выиграл Irish Tidy Towns Competition. Клонакилти — официально первый город справедливой торговли. В 2007 году он получил статус Европейского направления на мастерство (European Destination of Excellence) от Европейской комиссии во время церемонии в Португалии и первым получателем этого престижного титула в Ирландии.

Здесь жил и посещал школу Майкл Коллинз, в старости место сделал своим домом Ноэль Реддинг.

Местная железнодорожная станция была открыта 28 августа 1886 года и закрыта 1 апреля 1961 года.

Демография 
Население — 4154 человека (по переписи 2006 года). В 2002 году население составляло 3698 человек. При этом, население внутри городской черты (legal area) было 3745, население пригородов (environs) — 409.

Данные переписи 2006 года:

В нижеприводимых таблицах сумма всех ответов (столбец «сумма»), как правило, меньше общего населения населённого пункта (столбец «2006»).

1 — доля отвечавших на вопрос о языке от всего населения.

1 — доля отвечавших на вопрос о языке от всего населения.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Города Ирландии
Населённые пункты графства Корк